Nueva Segovia poderá ser:

Departamento de Nueva Segovia, Nicarágua
 a cidade de Ocotal, Nicarágua, cujo nome anterior foi Nueva Segovia
 A arquidiocese de Nueva Segovia, nas Filipinas

Desambiguação